Buchholz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Märkisch Buchholz – ort, Brandenburg, 
 Buchholz in der Nordheide – stad, Niedersachsen, 
 Französisch Buchholz – en stadsdel i stadsdelsområdet Pankow i nordöstra Berlin, 
 Buchholz, Mölln – ort, Mölln, Mecklenburg-Vorpommern,  
 Buchholz, Visselhövede – ort, Visselhövede, Niedersachsen, 
 Buchholz (Westerwald) – kommun i Tyskland, Rheinland-Pfalz  
 Buchholz, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,   
 Buchholz, Nordhausen – ort, tidigare kommun, Nordhausen, Thüringen,  
 Buchholz, Dithmarschen – kommun, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein,  
 Buchholz, Herzogtum Lauenburg – kommun, Kreis Herzogtum Lauenburg , Schleswig-Holstein, 
 Buchholz, Schaumburg – kommun, Landkreis Schaumburg , Niedersachsen,  
 Buchholz (Aller) – kommun, Heidekreis, Niedersachsen,  
 Buchholz, Altlandsberg – en stadsdel Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg 
 Buchholz, Annaberg-Buchholz – en ort och tidigare kommun i Sachsen
 Buchholz, Stendal – en ort och tidigare kommun i Stendal i Sachsen-Anhalt 
 Buchholz, Pritzwalk – ort, tidigare kommun, Pritzwalk, Brandenburg
 Buchholz (Forstgutsbezirk) – en skog som är ett kommunfritt område i Kreis Segeberg i Schleswig-Holstein